Santa Rosa Mountains steht für Gebirge in:

 Arizona: Santa Rosa Mountains (Arizona)
 Kalifornien: Santa Rosa Mountains (Kalifornien)

Siehe auch:
 Santa Rosa Range, Gebirge in Nevada